«Кошмар на улице Вязов» () — серия американских комиксов, созданная творческой командой художников и сценаристов издательства «WildStorm» на основе образов и героев киносериала «Кошмар на улице вязов», созданного Уэсом Крэйвеном при участии киностудии «New Line Cinema». Сюжет историй был написан автором Чаком Диксоном ().

Ранее правами на выпуск комиксов по мотивам фильмов обладало издательство «Avatar Press», выпустившее в 2005—2006 пять выпусков журналов о Фредди Крюгере.

Персонажи 

 Джейд Линн Арнстрам () — главная героиня, школьница, которая видит Фредди Крюгера в своих кошмарах.
 Брэдли Ли Арнстрам () — брат Джейд, сгоревший в своём сне. После смерти юноши, Джейд начинает подозревать, что в городе творится что-то неладное.
 Генерал Арнстрам () — отец Джейд и Брэдли, военный. Из-за своей карьеры вынужден переезжать с места на место вместе с детьми. Жена умерла пять лет назад.
 Лэйси Пауэлл () — маленькая девочка, которую видит Джейд в своих снах. Выясняется, что она находится в коме в ожидании трансплантации сердца.
 Кайли () — подруга Джейд, рассказавшая девушке историю Крюгера.
 Детектив Картер () — агент ФБР, расследующий смерть подростков в Спрингвуде.
 Бренди Шоуалтер () — соседка Арнструмов, первая жертва Крюгера в этой серии комиксов.
 «Кусок мяса» () — пренебрежительное прозвище подростка, которому Крюгер приказал убить Лэйси. Настоящее имя персонажа не упоминается.
 Мистер и миссис Пауэлл () — родители Лэйси, вызвавшие полицию, когда их дочь сказала, что её собираются убить.

Сюжет

Интересные факты 
 Серия содержит множество нецензурных слов, а также изображения обнажённой натуры.

 В одном из выпусков говорится, что Крюгер был убит 40 лет назад.

 В расхождение с мифологией фильмов, в комиксах говорится, что Крюгер работал школьным сторожем, а не сторожем котельной.

 В комиксах говорится, что Крюгер насиловал детей, иногда уже после их смерти. В фильмах маньяк никогда в открытую не назывался педофилом, хотя Уэс Крейвен неоднократно подтверждал, что это подразумевалось.

 В первом выпуске среднее имя Брэдли — Ли (), однако во втором и третьем выпусках на могильной плите стоит имя Стивен ().

New Line Cinema's Tales Of Horrors 

Также в 2007 году «WildStorm» издала специальный выпуск под названием «New Line Cinema’s Tales Of Horrors», в него вошли две истории: «Торговец безнопилами из Техаса» () из вселенной «Техасской резни бензопилой» и «Имитатор» () о Фредди Крюгере. По сюжету внимание Фредди привлекает маньяк по имени Отис Эмерсон, орудующий в Спрингвуде — местные жители уверены, что это Фредди Крюгер, так как убийца имитирует его действия.

Отзывы критиков 
Джимми Кэлловэй с сайта PopMatter отметил, что «несмотря на структуру-клише любого хоррор-произведения», автор серии Чак Диксон «сумел разбавить основной сюжет интригующими второстепенными линиями», отметив необычные для франшизы повороты сюжета, в которых «впервые появляется взрослый персонаж, который не просто верит правде, но и становится участником происходящих событий». Также он назвал сюжет четвёртого выпуска, в котором Крюгер становится беззащитным в мире снов перед маленькой девочкой, «настолько очевидным, что становится странно, как его до сих пор не использовали» в фильмах или других комиксах. В целом Кэлловэй дал положительную оценку серии и выразил сожаление относительно её отмены.

Сун Ван с сайта The Comic Shop отметил, что «первый выпуск получился довольно вялым — за исключением некоторых кровавых сцен — и не вызывающим желание читать продолжение».

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница на сайте Wildstorm

Комиксы про кошмар на улице Вязов
Комиксы 2006 года
WildStorm
Комиксы США